Плакида; Плакіда
 Плакида Артур Іванович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Плакіда Віктор Тарасович (* 1956) — український політичний діяч; 2006 — голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим. Колаборант; фігурант бази «Миротворець».
 Великомученик Євстафій Плакида (? — 118) — християнський святий великомученик. Покровитель мисливців, у Католицизмі один з Чотирнадцяти святих помічників.
 Плакида (Дезей) (1928—2018) — французький патролог, перекладач біблійних і текстів святих отців, засновник подвір'їв афонського монастиря Симонопетра у Франції.

Примітки